Чемпионат Арубы по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Арубы по шоссейному велоспорту, проводимый Федерацией велоспорта Арубы с 2008 года. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.).

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Женщины. Групповая гонка.

Женщины. Индивидуальная гонка.

Примечания

Ссылки 
 Мужчины. Групповая гонка. на сайтах статистики  • до 2016 и с 2017 CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Мужчины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  • до 2016 и с 2017 CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Групповая гонка. на сайтах статистики  • до 2015 и с 2016 CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase  •  FirstCycling
 Женщины. Индивидуальная гонка. на сайтах статистики  • до 2015 и с 2016 CQranking  •  Cycling Archives  •  CycleBase  •  FirstCycling

Аруба
Велогонки на Арубе
Шоссейный велоспорт